Льво́вская епа́рхия () — административно-территориальная единица Украинской православной церкви на территории Львовской области. Кафедрального собора нет, его временно заменяет Свято-Георгиевская церковь во Львове.

Изменение названия 
 Галицкая (с 1141)
 Галицкая, Волынская и Литовская (с 1371)
 Львовская, Галицкая и Каменец-Подольская (1539—1700)
 Львовская (с 1941)
 Львовская и Тернопольская (с 1945)
 Львовская и Дрогобычская (с 1988)
 Львовская и Галицкая (с 1998)

История 

Первоначально учреждена в 1134 году как Галицкая выделением из Владимиро-Волынской епархии.

По некоторым данным, возникла в 1300 году как митрополия для юго-западных церковных областей в результате того, что Киев к тому времени был покинут русскими митрополитами. Галицкие и литовские князья многократно возбуждали вопрос об учреждении церковного центра перед Константинопольской патриархией.

В 1700 году, когда митрополит Иосиф Шумлянский и подчинённое ему духовенство признали унию, епархия стала частью Русской униатской церкви.

Осенью 1939 года Западная Украина и Западная Белоруссия были присоединены к СССР. 28 октября 1940 года Патриарший местоблюститель митрополит Сергий (Страгородский) издал указ об образовании Западного экзархата в составе Волынской, Тернопольской, Галицкой, Гродненско-Виленской и Полесской епархий. Архиепископ Николай (Ярушевич) в феврале 1941 года посетил Львов. В рапорте Патриаршему местоблюстителю митрополиту Сергию (Страгородскому) он докладывал о важности для поднятия престижа православной церкви в Галиции назначения на Львовскую кафедру епископа. 27 марта 1941 года в Елоховском Богоявленском соборе в Москве состоялась хиротония архимандрита Пантелеимона (Рудыка) во епископа Львовского.

В 1946 году по определению Львовского Собора грекокатолическая Львовская епархия воссоединилась с Московским патриархатом. В 1966, 1976 и 1986 годах были организованы торжества по случаю 20-, 30- и 40-летия «воссоединения униатов».

27 декабря 1988 года из состава Львовской епархии выделена Тернопольская епархия. Несмотря на это, Львовская епархия на тот момент была крупнейшей епархией Русской церкви по числу приходов.

С конца 1980-х годов начался переход духовенства, прихожан и приходов в Украинскую грекокатолическую церковь, Украинскую автокефальную православную церковь, а также захваты храмов под националистическими лозунгами. Наиболее чувствительный удар по епархии был нанесён в 1992 году, когда епископ Андрей (Горак) ушёл с большинством клира в Украинскую православную церковь Киевского патриархата. Епархия как административная единица была снята с регистрации властями Львовской области, лишилась кафедрального Покровского собора, здания епархиального управления, резиденции архиерея, архива, ризницы и пр. Несмотря на противодействие проуниатски настроенных властей и националистических движений Галиции, новому епископу Августину (Маркевичу) удалось добиться возобновления регистрации епархии и возвращения в лоно Церкви многих раскаявшихся клириков.

Структура и современное состояние 

Актуальной проблемой для Львовской епархии УПЦ является выделение земельного участка во Львове для строительства собора и административных помещений. Поскольку епархия не имеет собственного собора, то кафедральной церковью является Свято-Георгиевская церковь во Львове.

В составе Львовской епархии по данным отдела по делам религий Львовского обладминистрации на 1 января 2007 года было 62 религиозные организации, а именно:
 управление,
 57 общин (58 священнослужителей),
 монастырь,
 три братства,
 25 воскресных школ и
 три периодических издания.

По данным Львовской обладминистрации Львовская епархия владела 14 культовыми сооружениями (из них 8 — памятники архитектуры), из которых 12 находились в собственности, 1 в пользовании, 1 помещение приспособлено под молитвенное; УПЦ брала в аренду ещё 11 помещений для проведения богослужений. Кроме этого, Церкви было передано 13 бывших некультовых помещений. В течение 1992—2006 годов верующие УПЦ построили девять храмов и на начало 2007 года продолжали строительство ещё десяти.

По данным епархиального управления на начало 2008 года в составе епархии были:
 62 прихода (протопресвитер — 1, протоиереев — 46, иереев — 11, протодияконов — 2, дьяконов — 8),
 41 храм (в том числе 3 во Львове: Свято-Георгиевский, Свято-Владимирский и Свято-Троицкий)
 2 монастыря: Львовский Свято-Преображенский женский монастырь и Свято-Покровский мужской монастырь в с. Кострино на Закарпатье.
 четыре периодических издания: газета «Світло Православ`я», молодёжная газета «Церква і молодь», газета для заключённых «Помилуй і спаси», детский журнал «Божа нивка».
 6 православных объединений:
 Братство во имя святых апостолов Петра и Павла (г. Львов, основано в 1993 году, занимается духовно-просветительской и миссионерской деятельностью);
 Сестричество во имя великомученицы Варвары (г. Львов, занимается благотворительностью в отделениях областной психиатрической клиники и научно-просветительской деятельностью, в русскоязычных организациях и школах);
 Молодёжное братство в честь Почаевской чудотворной иконы Божьей Матери (г. Львов, основано в 1994 году, члены братства работают в детских домах и школах-интернатах, занимаются духовно-просветительской деятельностью);
 Медицинское братство во имя святого великомученика Пантелеимона (медицинские консультации для прихожан епархии);
 Общество защиты жизни «Спаси и сохрани» в честь Феодоровской иконы Божьей Матери (г. Львов, основано в 1995 году, просветительская деятельность против абортов и контрацепции).
 Православное военное братство.
 При епархиальном управлении также действуют Львовские Богословские курсы, миссионерский отдел, библиотека, видеотека, аудиотека.

Список правящих архиереев 

 Косма (1156—1167)
 Артемий (1239—1240)
 Иосиф (1292)
 Григорий (1301)
 Феодор (1331—1334)
 Иоанн (1415)
 Макарий Тучапский (22 февраля 1540 — 6 марта 1547)
 Арсений Балабан (1549—1565)
 Иоанн (1569)
 Гедеон Балабан (1570 — 5 октября 1596)
 Иеремия Тисаровский (1607—1641)
 Арсений Желиборский (1641—1651)
 Афанасий Желиборский (1651—1667)
 Иеремия Свистельницкий (1668—1676)
 Иосиф Шумлянский (1 февраля 1668—1700) перешёл в унию
 Пантелеимон (Рудык) (16 марта 1941 — апрель 1945)
 Макарий (Оксиюк) (22 апреля 1945 — 15 мая 1951)
 Фотий (Топиро) (27 декабря 1951 — 20 августа 1952)
 Панкратий (Кашперук) (15 ноября 1952 — 23 июня 1956)
 Палладий (Каминский) (23 июля 1956 — 31 мая 1960)
 Григорий (Закаляк) (19 сентября 1960 — 15 октября 1964)
 Дамиан (Марчук) (15 октября 1964 — 8 октября 1965)
 Николай (Юрик) (31 октября 1965 — 23 ноября 1983)
 Никодим (Руснак) (23 ноября 1983 — 13 сентября 1989)
 Ириней (Середний) (13 сентября 1989 — 10 апреля 1990)
 Андрей (Горак) (18 апреля 1990 — 14 июля 1992) перешёл с большинством духовенства в новосозданную УПЦ КП
 Сергий (Генсицкий) (июль — сентябрь 1992) в/у
 Августин (Маркевич) (20 сентября 1992 — 20 июля 2012)
 Филарет (Кучеров) (c 20 июля 2012)

Викариатстства 
 Дрогобычское 
 Кременецкое (недейств.)

Благочиннические округа
По состоянию на ноябрь 2022 года:
 Бродовское — протоиерей Ярослав Огерук
 Дрогобычское — протоиерей Николай Мандзюк
 Жовковское — протоиерей Стефан Хомын
 Мостыское — протоиерей Николай Петрущак
 Пустомытовское — протоиерей Стефан Хомын
 Радеховское — протоиерей Василий Якимович
 Самборское — протоиерей Василий Петрущак
 Сокальское — протоиерей Димитрий Улыцкий
 Старосамборское — протоиерей Василий Вовчкив
 Стрыйское — протоиерей Виктор Путятыцкий
 Турковское — протоиерей Илья Уруский
 Центральное — протоиерей Евгений Щырба
 Яворовское — протоиерей Игорь Щырба

Монастыри 
 Свято-Онуфриевский монастырь (мужской; село Межигорье, Турковский район)
 Свято-Преображенский монастырь (женский; село Сопошин, Жовковский район)

Примечания

Ссылки 
 http://www.upc.lviv.ua официальный сайт
 http://orthodox.lviv.ua/ старый сайт (не обновляется)
 Львовская и Галицкая епархия на официальном сайте МП
 Львовская епархия на сайте «Русское Православие»
 Братчики из Бандерштата // «Нескучный сад», № 5 (64)'2011
 Монастыри Львовской епархии — Синодальная комиссия УПЦ по делам монастырей
 Google-карта: Монастыри Львовской епархии — Синодальная комиссия УПЦ по делам монастырей

 
Епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата)
Религия во Львове
Появились в 1988 году на Украине